Калмыкова Мария Львовна (род. 14 января 1978) — российская профессиональная баскетболистка, выступала на позиции центровой. Заслуженный мастер спорта.

Биография 
Калмыкова Мария начала заниматься баскетболом в возрасте 9 лет в г. Рязани. Её первым тренером был Заслуженный тренер России Лазарев В.Н. Затем переехала в Вологду где закончила Вологодский Государственный Педагогический Университет. Выступала за команды "Ari"(Турция, Анкара), "Вологда-Чеваката" (Вологда), "Динамо-Энергия" (Новосибирск), "Россиянка" (Московская область), "Динамо" (Москва), "Глория" (Москва), "Спарта энд К" (Видное), "Спартак" (Санкт-Петербург), Ростов-Дон (Ростов-на-Дону). В сезоне 1998-1999г. признана лучшей центровой России. Она является автором первого в истории российского баскетбола квадрупл-дабла, в 2001 году выступая за команду "Вологда-Чеваката" (Вологда), в матче с Курским "Динамо", набрала 20 очков, сделала 15 подборов, 11 голевых передач и 10 блокшотов. За сборную России выступала с 1998 г по 2004г.

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2004
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2002
 Чемпион Европы: 2003
 Чемпион Европы среди юниоров: 1996
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2001
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1999
 Обладатель Кубка Европы ФИБА: 2006, 2007
 Чемпионка Турции среди юниоров: 1994
 Чемпионка СНГ: 1992
 Серебряный призёр чемпионата России Премьер лига: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата России Суперлига: 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010
 Обладатель кубка Кузина: 2011, 2012

Звания и ордена 
 Заслуженный мастер спорта.
 Медаль ордена за заслуги перед отечеством II степени (30 октября 2006г).

Примечания 
 Калмыкова: первый квадрупл-дабл в истории.
 Список известных вологжан.
 ЖБК "Спартак" подписал контракт с Марией Калмыковой.
 Указ Президента РФ от 30 октября 2006г. N83456.

Ссылки 
 Баскетбол
 Воспитанница рязанского баскетбола завоевала серебро чемпионата России
 Мария КАЛМЫКОВА — баскетбол
 Профиль на сайте РФБ
 Калмыкова Мария Львовна

Баскетболисты России
Игроки сборной России по баскетболу
Заслуженные мастера спорта России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки БК «Ростов-Дон-ЮФУ»